Лахтан (, , уменьшительное Мо-Лахток , Лахтене; умер в ) — аббат монастыря Ахад-Ур, святой чудотворец (день памяти — 19 марта).

Святой Лахтан, сын Тарбине, родился неподалёку от Корка (Ирландия). Он получил образование в монастыре  под окормлением святых Комгалла (день памяти — 11 мая) и Молуа (день памяти — 4 августа). Святой Комгалл направил его в качестве настоятеля-основателя в Ахад-Ур (), теперь именуемый Фрешфорд (в Килкенни). Рассказывают о его многочисленных чудотворениях, в том числе, исцелениях паралитиков и душевнобольных.

Известен храм Святого Лахтана (St. Lachtain’s Church).

Примечания

Ссылки 
 Celtic and Old English Saints 19 March

Святые по алфавиту
Святые Ирландии
Католические святые
Христианские святые VII века
Основатели монастырей
Аббаты VII века